De Rally van San Remo 1998, formeel 40º Rallye Sanremo - Rallye d'Italia, was de 40e editie van de Rally van San Remo en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1998. Het was de 304e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in San Remo.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

San
Rally van San Remo